Vixen – gruppo musicale heavy metal statunitense tutto al femminile
 Vixen – album delle Vixen del 1988
 Vixen – gruppo musicale heavy metal fondato dal guitar hero Marty Friedman
 Vixen – personaggio dei fumetti DC Comics.
 Vixen – film di Russ Meyer del 1968
 Vixen – azienda produttrice di telescopi, cannocchiali, binocoli
 Vixen – serie web della DC Comics del 2015 (in corso)
 Vixen – videogioco del 1988
 Vixen - casa di produzione pornografica statunitense